Localidades de Portugal
 Aljustrel — município do Distrito de Beja, Baixo Alentejo
 Aljustrel (vila) — vila do município homónimo
 Aljustrel (freguesia) — antiga freguesia do município homónimo
 União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos — actual freguesia do município de Aljustrel
 Aljustrel (Fátima) — lugar do concelho de Ourém

Angola
 Cangombe — cidade do Moxico chamada Aljustrel no passado

Desambiguações de topônimos